Park Rozrywki i Edukacji "Dream Park Ochaby" – kompleks rozrywkowo-rekreacyjny (park rozrywki), położony na terenie wsi Ochaby Wielkie (powiat cieszyński). Otwarcie parku nastąpiło w sierpniu 2011 roku.

Lokalizacja 
Park położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 81, na terenach dawnego Ośrodka Sportów Konnych, należącego do Stadniny Koni Ochaby (sprzedaż gruntów przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa miała miejsce w 2010 roku).

Atrakcje 
 park dinozaurów (modele ruchome i wydające odgłosy),
 park miniatur,
 wirtualne oceanarium prehistoryczne,
 akwarium ryb tropikalnych,
 park linowy
 kina cyfrowe 2D i 6D
 labirynt w kukurydzy (atrakcja sezonowa)
 place zabaw (bungee, strzelnica, zabawki dmuchane, wykopaliska dla dzieci)
 "dom do góry nogami"
Na terenie obiektu znajdują się punkty gastronomiczne (kawiarnia, fast food) oraz handlowe.

Dostępność 
Park jest obiektem całorocznym, czynnym codziennie.

Bibliografia 
 
 

Muzea i parki dinozaurów w Polsce
Parki miniatur w Polsce
D